Thomas Osborne peut se référer à plusieurs personnes :

Thomas Osborne (1631-1712),  de Leeds, Lord Trésorier, Lord Président du Conseil ;
Thomas Osborne (1713-1789),  de Leeds, juge, garde des coffres ;
 Thomas B. Osborne(1798-1869) , élu à la chambre des représentants des États-Unis ;
 Thomas W. Osborn (1833-1898), sénateur américain de la Floride ;
 Thomas A. Osborn (1836-1898), gouverneur du Texas ;
 Tom Osborne (né en 1937), membre du congrès américain ;
 Tom Osborne (né en 1964), homme politique canadien.